Policzna (gromada w powiecie hajnowskim)
 Policzna (gromada w powiecie zwoleńskim) (kozienicki/zwoleński)